O Little Town of Bethlehem è un tradizionale canto natalizio, composto nel 1868 dal vescovo statunitense Phillips Brooks (1835 - 1893), autore del testo, e dal suo organista Lewis Redner, autore della melodia.

Il brano fu probabilmente ispirato da un viaggio in Terra Santa, compiuto da Brooks tre anni prima.

Testo 

O little town of Bethlehem,
How still we see thee lie!
Above thy deep and dreamless sleep
The silent stars go by;
Yet in thy dark streets shineth
The everlasting Light;
The hopes and fears of all the years
Are met in thee to-night.

For Christ is born of Mary,
And gathered all above,
While mortals sleep, the angels keep
Their watch of wondering love.
O morning stars, together
Proclaim the holy birth!
And praises sing to God the King,
And peace to men on earth.

How silently, oh how silently,
The wondrous gift is given!
So God imparts to human hearts
The blessings of his heaven.
No ear may hear his coming,
But in this world of sin,
Where meek souls will receive him, still
The dear Christ enters in.

Where children pure and happy
Pray to the blessed Child,
Where misery cries out to thee,
Son of the mother mild;
Where charity stands watching
And faith holds wide the door,
The dark night wakes, the glory breaks,
And Christmas comes once more.

O holy Child of Bethlehem!
Descend to us, we pray;
Cast out our sin and enter in,
Be born in us to-day.
We hear the Christmas angels
The great glad tidings tell;
O come to us, abide with us,
Our Lord Emmanuel!

Versioni 
Il brano è stato interpretato, tra l'altro, da: Barbra Streisand, Julie Andrews, Amy Grant, Cliff Richard, Frank Sinatra ed altri fra cui Bob Dylan che nel 2009 l'ha inserita nel suo album Christmas in the Heart.

Note

Voci correlate 
 Canto natalizio
 Natale
 Nascita di Gesù
 Betlemme
 Away in a Manger
 Ding Dong Merrily on High
 The First Nowell
 I Saw Three Ships
 I Wonder As I Wander
 It Came Upon the Midnight Clear
 Joy to the World
 We Three Kings of Orient Are
 Adeste fideles
 Astro del ciel
 Dejlig er den himmel blå

Altri progetti

Collegamenti esterni